Pseudopanthea är ett släkte av fjärilar. Pseudopanthea ingår i familjen Pantheidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Pseudopanthea